Bresler ist der Familienname folgender Personen:

 Günther von Bresler (1867–1946), preußischer Generalmajor
 Hans Bresler (1902–1994), deutscher Arbeiter und Amateurfotograf
 Jerry Bresler (1912–1977), US-amerikanischer Filmproduzent
 Johannes Bresler (1866–1942), deutscher Arzt und Psychiater
 Oskar Bresler (1885–nach 1964), deutscher Gendarmerie-Wachtmeister, NSDAP-Ortsgruppenleiter und verurteilter Mörder

Siehe auch:
 Presler